Ipswich – miasto we wschodniej Anglii, stolica hrabstwa Suffolk
 Ipswich – dystrykt hrabstwa Suffolk (Anglia)
 Ipswich – stacja kolejowa w Ipswich, w Anglii
 Okręg wyborczy Ipswich
 Ipswich – miasto w Australii, w stanie Queensland
Miejscowości w USA:
 Ipswich – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Ipswich – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Ipswich – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds
Gminy w USA:
 Ipswich (ang. Ipswich Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Ipswich (ang. Ipswich Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds